Зурны́ трынги́ () — армянский одиночный мужской танец, построенный на сильных прыжках, вращениях, присядках.

Требует от исполнителя очень высокой координации движений рук, ног и корпуса. Профессор Т.С. Ткаченко называет его вершиной индивидуального мужского танца и считает, что его невозможно танцевать без тщательной тренировки. Сложность исполнения танца также отмечается другими специалистами.

Этимология 
Название танца «Зурны трынги» на армянском языке дословно означает «скачки под зурну».

Исполнение 
Танец построен на технически трудных движениях армянской хореографии, требующих исключительной силы, ловкости, мастерства исполнителя. Танцор должен владеть в совершенстве такими элементами пляски, как бег в сочетании с винтообразным прыжком, вращение на полупальцах двух ног и на одной ноге, различные виды «силла» и «чатма».

Характеризуется Т.С. Ткаченко как жизнерадостный танец юноши. Обычно исполняется с шёлковым платком в правой руке, которым юноша то взмахивает, то набрасывает его себе на плечо.

Композиция танца может варьироваться в зависимости от исполнителя или, при сценической постановке, от балетмейстера. Как правило, начинается «двелями» по кругу против часовой стрелки, на смену которым приходят «манруки». В середине танца следует «сюзьма», в которой особенное значение приобретает игра рук и лица, а затем в разном сочетании опять исполняются «двели» и «манруки». Музыкальный размер: 6/8.

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 

Армянские народные танцы
Культура Армении
Народные танцы
Танцы по алфавиту